Наранхито има више значења:

 Наранхито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Наранхито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Наранхито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Наранхито (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику